Gaocheng kan syfta på:

Geografiska platser i Kina
 Gaocheng (häradshuvudort i Kina, Sichuan Sheng, lat 29,99, long 100,27) – häradshuvudort i Sichuan
 Gaocheng (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,46, long 119,81) – köpinghuvudort i Jiangsu
 Gaocheng (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,95, long 113,44) – köpinghuvudort i Hubei
 Gaochengtou (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,58, long 120,06) – köpinghuvudort i  Zhejiang
 Gaocheng Shuiku – reservoar i Guangdong
 Gaocheng (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,10, long 114,35) – sockenhuvudort i Jiangxi
 Gaochengzi – socken i Hebei
 Gaocheng (Henan) – köping i Henan
 Gaocheng (Hebei) – stad i Hebei